Травкин — русская фамилия; имеет женскую форму Травкина.

Известные носители 
 Травкин, Борис Тихонович (1924—1990) — советский кинооператор и сценарист.
 Травкин, Дмитрий Викторович (1970) — глава центрального исполнительного комитета «Единой России».
 
 Травкин, Николай Ильич (род. 1946) — секретарь президиума федерального политсовета СПС по региональной политике (2005—2006), депутат Государственной Думы нескольких созывов, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Травкино